Joni Puurula (né le  à Kokkola en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de gardien de but. Saison 2016-2017 l'Hormadi (Anglet) en Division 1, le second échelon du hockey français.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997 || JHT || 2. Divisioona 
|| - || || || - || - || || || || || || || || || || || 
|-
| 1998-1999 || JHT || 2. Divisioona || 12 || || || 2,83 || || || || || || || || || || || || 
|-
| rowspan='2'| 1999-2000 || Hermes Kokkola || 1-Divisioona 
|| 24 ||  ||  || 3,84 || 89,1 || || || || || || || || || || || 
|-
| JHT || Suomi-sarja || - || || || - || - || || || || || || || || || || || 
|-
|rowspan="3"| 2000-2001 || FoPS U20 || Jr. A I-divisioona || - || || || - || - || || || || || || || || || || || 
|-
| FPS Forssa || Mestis || 39 || || || 3,76 || 90,9 || || || || || || || || || || || 
|-
| HPK || SM-liiga || 0 || || || - || - || || || || || || || || || || || 
|-
| rowspan='3'| 2001-2002 || HPK U20 || Jr. A SM-liiga || 2 || || || 5,52 || 79.3 || || || || || || || || || || || 
|-
| HPK || SM-liiga || 9 || || || 2,09 || 91,2 || || || || 8 || || || 1,72 || 93,6 || || || 
|-
| FPS || Mestis || 5 || || || 3,54 || 88,5 || || || || || || || || || || || 
|-
| 2002-2003 || HPK || SM-liiga || 34 || || || 2,16 || 91,8 || || || || 11 || || || 1,69 || 93,1 || || || 
|-
| rowspan='2'| 2003-2004 || HPK || SM-liiga || 33 || || || 2,19 || 92,7 || || || || 8 || || || 1,74 || 93,6 || || || 
|-
| Haukat || Mestis || 3 || || || 2,96 || 90,1 || || || || || || || || || || || 
|-
|rowspan="2"| 2004-2005 || HPK  || SM-liiga || 7 || || || 2,55 || 91 || || || || || || || || || || || 
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga || 24 || || || 2,99 || - || || || || || || || || || || || 
|-
|rowspan="2"| 2005-2006 || Amour Khabarovsk || Vyschaïa Liga || 1 || || || 2.87 || || || || || || || || || || || ||
|-
| TPS || SM-liiga  || 31 || || || 2,13 || 92 || || || || 2 || || || 2,44 || 93,8 || || || 
|-
| 2006-2007 || Leksands IF || Allsvenskan 
|| 16 || || || 2,67 || 90,2 || || || || 8 || || || 2,99 || 91,2 || || || 
|-
| rowspan='2'|2007-2008 || SaiPa || SM-liiga || 12 || || || 3,22 || 88,4 || || || || || || || || || || || 
|-
| Jokerit || SM-liiga || 6 || || || 3,12 || 89 || || || || 14 || || || 3,02 || 91,5 || || || 
|-
| rowspan='2'|2008-2009 || JHT || Suomi-sarja || 4 || || || 2,20 || 94,4 || || || || || || || || || || || 
|-
| AaB Ishockey || Metal Ligaen || 23 || || || 2,70 || 91,3 || || || || 5 || || || 3,65 || 89,9 || || || 
|-
| rowspan='2'|2010-2011 || JHT || Suomi-sarja || 34 || || || 2,65 || 93,1 || || || || || || || || || || || 
|-
| Sport Vaasa || Mestis || 5 || || || 1,81 || 93,7 || || || || 12 || || || 1,94 || 93,7 || || || 
|-
| 2011-2012 || Sport Vaasa || Mestis 
|| 31 || || || 2,21 || 92 || || || || 11 || || || 1,20 || 95,6 || || || 
|-
| rowspan='2' | 2012-2013 || Asplöven HC || Allsvenskan || 45 || || || 3,17 || 89,9 || || || || || || || || || || || 
|-
| IF Sundsvall Hockey || Division 1 || - || || || - || - || || || || || || || || || || || 
|-
| rowspan='2' | 2013-2014 || Asplöven HC || Allsvenskan || 14 || || || 3,52 || 87,8 || || || || || || || || || || || 
|-
| Arlan Kokchetaou || Kazakhstan || 11 || || || 2,34 || 92,1 || || || || 12 || || || 2,85 || 88,3 || || || 
|-
| 2014-2015 || Sterzing/Vipiteno || Serie A 
|| 39 || || || 2,36 || 91,9 || || || || 5 || || || 2,74 || 92 || || || 
|-
| rowspan='2'| 2015-2016 || STS Sanok || PHL || 5 || || || 4,32 || 87,3 || || || || || || || || || || ||
|-
| Cortina || Serie A || 12 || || || 3,77 || 87,8 || || || || 2 || || || 5,33 || 84,1 || || ||
|-
| 2016-2017 || Anglet hormadi élite || Div. 1 || 23 || || || 2,23 || || || || || 4 || || || 3,67 || || ||
|-

Références 

Naissance en août 1982
Naissance à Kokkola
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Leksands IF
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de l'AaB Ishockey
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du Asplöven HC
Joueur du IF Sundsvall Hockey
Joueur de la SG Cortina
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Gardien de but de hockey sur glace